Möhringen heißen folgende geographische Objekte:
 Möhringen (Stuttgart), Stadtbezirk von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Möhringen an der Donau, Stadtteil von Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Möhringen (Unlingen), Ortsteil von Unlingen am Berg Bussen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Möhringen, Ort bei Stettin, Polen; siehe: Mierzyn (Dobra)

Siehe auch:
 Möringen
 Möhring